Trebesch bezeichnet
 Třebeš (deutsch Trebesch), Ortsteil der Stadt Hradec  Králové (deutsch Königgrätz) in Nordostböhmen, Tschechien

Trebesch ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Trebesch, deutscher Ökonom
 Herbert Trebesch (1915–2007), deutscher Vizeadmiral, deutscher Militärischer Vertreter im Militärausschuss der NATO
 Jochen Trebesch (* 1944), deutscher Botschafter

Siehe auch: Trebes